Os Funerais da Santa Sé é uma obra mediúnica publicada em 1932, no Brasil.

Psicografada pela médium América Delgado, é atribuída ao espírito do poeta português Guerra Junqueiro.

A primeira parte da obra, na forma de poesia, denuncia os desvios da Igreja Católica, descreve a grandeza de Deus e defende a coerência do corpo fluídico de Jesus.

Na segunda parte, encontra-se uma biografia de Guerra Junqueiro, de autoria de Almerindo Martins de Castro.

Livros espíritas do Brasil
Livros de poesia do Brasil
Livros de 1932